Sharp End International — австралийская частная военная компания. Компания предоставляет свои услуги по предоставлению защиты, военного обучения, охраны объектов главным образом в Австралии и Новой Зеландии. 
Они также проводили антитеррористические учения военных и полиции в Ираке.

Примечания 

Военные компании
Компании Австралии